«Baby, It's Cold Outside» es una canción del año 1944 con música y letra del compositor estadounidense Frank Loesser. Se usó para la película de 1949 Neptune's Daughter. La canción ganó el premio Óscar a la mejor canción original de dicho año. En la película está interpretada por Esther Williams y Ricardo Montalban.

Descripción 

La canción es del tipo llamada y respuesta, normalmente interpretada por una voz masculina que intenta convencer a un invitado, normalmente una mujer (voz femenina), de que debe pasar la noche en su casa ya que el tiempo es frío y el viaje de vuelta a su hogar será dificultoso.

Letra (entre paréntesis la parte masculina)

Otras versiones

Una de las versiones más populares la llevaron a cabo Lady Gaga y Joseph Gordon-Levitt.

Referencias

Enlaces externos 
 Escena de la película YouTube.
 Versión de Lady Gaga y Joseph Gordon-Lewitt YouTube.

Canciones de 1949
Canciones ganadoras del premio Óscar a la mejor canción original
Canciones en inglés
Sencillos número uno en Billboard Adult Contemporary